Gond est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 Gond, un dispositif mécanique permettant à une porte, une fenêtre ou un volet de pivoter.

Nom propre 
 Gonds (peuple), un peuple d'Inde.
 Gond († ), ou Gaon ou Godon ou Godo ou Gondon, neveu et disciple de saint Wandrille, ermite en Brie, puis fondateur de l'Abbaye Saint-Pierre-d'Oyes en Champagne ; fêté le 26 mai;.

 Gond, divinité fictive des Royaumes oubliés.

Références